Magyarország az oroszországi Krasznojarszkban megrendezett 2019. évi téli universiade egyik részt vevő nemzete volt.

Az egyetemi és főiskolai sportolók világméretű seregszemléjének otthont adó szibériai városba tizennyolc felsőoktatási intézményből indultak a hallgatók, akik a biatlon, a jégkorong, a műkorcsolya és jégtánc, a rövidpályás gyorskorcsolya és a sítájfutás mezőnyében voltak érintettek.

A magyar résztvevők listája

Biatlon

Jégkorong 

Férfi

Vezetőedző: Vas Márton

Műkorcsolya

Rövidpályás gyorskorcsolya

Sífutás

Jegyzetek

2019. évi téli universiade
Magyarország sportélete